В 1982 году Ливия приобрела у Советского Союза шесть подводных лодок проекта 641 (Фокстрот), ставших частью Военно-морских сил Ливии. Они быстро вышли из строя, и после 1984 года патрулирование подводными лодками не проводилось. Две подводные лодки были в последствии списаны, одна затонула в 1993 году, а ещё одна оставлена в Литве из-за международных санкций. Поступали сообщения о том, что в 2003 году одна из двух оставшихся подводных лодок находилась на переоборудовании, которое, возможно, так и не было завершено. В 2011 году во время гражданской войны в Ливии одна подводная лодка была захвачена повстанцами на военно-морской базе Бенгази.

Примечания 

Ливия
Военно-морские силы Ливии